Хрустицький Владислав Владиславович — радянський танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Хрустицький Володимир Владиславович — військовий діяч, генерал-лейтенант ВМФ.